Pejerrey o "Peyerro" puede referirse a distintos peces marinos, todos ellos tienen en común ser alargados de tamaño mediano y color plateado. El pejerrey de Argentina, Odontesthes bonariensis también puede vivir en agua dulce y salada.

 Orden Atheriniformes:
 Familia aterínidos:
 Atherina boyeri - Pejerrey mediterráneo, pez que vive en las costas de España.
Atherina breviceps - Pejerrey del Cabo
Atherina hepsetus - Pejerrey o Chucleto
Atherina presbyter - Pejerreye, en aguas litorales del Atlántico nororiental, canal de la Mancha, sur del mar negro.
 Atherinomorus duodecimalis - Pejerrey tropical
 Atherinomorus lacunosus - Pejerrey cabezón
 Atherion africanum - Pejerrey lijador
 Hypoatherina barnesi - Pejerrey de Barnes
 Hypoatherina temminckii - Pejerrey samoana
 Teramulus kieneri - Pejerrey picador
 Familia aterinópsidos:
 Atherinella argentea - Pejerrey argénteo
 Atherinella brasiliensis - Pejerrey del Brasil
 Atherinella eriarcha - Pejerrey plateado
 Atherinella guatemalensis - Pejerrey guatemalteco
 Atherinella nepenthe - Pejerrey nepente
 Atherinella nocturna - Pejerrey
 Atherinella serrivomer - Pejerrey brillante
 Atherinella starksi - Pejerrey estrellado
 Atherinops affinis - Pejerrey pescadillo
 Atherinopsis californiensis - Pejerrey mocho
 Colpichthys hubbsi - Pejerrey delta
 Colpichthys regis - Pejerrey charal
 Leuresthes sardina - Pejerrey sardina
 Leuresthes tenuis - Pejerrey californiano
 Melanorhinus cyanellus - Pejerrey azulado
 Membras gilberti - Pejerrey landia
 Membras martinica - Pejerrey rasposo
 Menidia menidia - Pejerrey del Atlántico
 Odontesthes argentinensis - Pejerrey de mar
 Odontesthes bonariensis - Pejerrey de Argentina y Uruguay (o común allí), pez del área meridional de la cuenca del río de la Plata.
 Odontesthes hatcheri - pejerrey patagónico
 Odontesthes humensis - Pejerrey
 Odontesthes incisa - Pejerrey de ojos negros
 Odontesthes mirinensis - Pejerrey
 Odontesthes perugiae - pejerrey de verano o pigmeo
 Odontesthes platensis - Pejerrey
 Odontesthes regia - Pejerrey de mar o común, pez de las costas de Perú y Chile.
 Odontesthes retropinnis - Pejerrey
 Odontesthes smitti - Pejerrey de aleta amarilla
 Orden Osmeriformes:
 Argentina sialis - Pejerrey
 Argentina sphyraena - Pejerrey
 Orden Beloniformes:
 Chriodorus atherinoides - Pejerrey

Nombres vernáculos de peces